Будимљанин може бити:
 као демоним, појам Будимљанин може означавати становника разних места или области:
 Будимљанин, назив за становника насеља Будимља код Берана у Црној Гори
 Будимљанин, назив за становника историјске области и средњовијековне жупе Будимља у данашњој Црној Гори
 појам Будимљанин такође може бити презиме или надимак:
 Мојсије Будимљанин, српски штампар из 16. века
 Страхиња Будимљанин, српски зограф са краја 16. и почетка 17. вијека

Види још 
 Будимља, вишезначна одредница